Ampykos () ist in der griechischen Mythologie:

 Ampykos (Priester der Demeter), auf der Hochzeit des Perseus von Phineus getötet
 Ampykos (Vater des Mopsos), Gatte der Chloris
 Ampykos (Vater des Idmon)

Siehe auch:
 Ampyx